Семері () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор, кантон Авен-сюр-Ельп
 Семері () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор, кантон Фурмі